Giuseppe Alinovi – compositore italiano
Giuseppe Alinovi – pittore italiano